Гриманкауцы () — село в Бричанском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

История 
Первое документальное упоминание о селе датируется 1632 годом.

География 
Село расположено на северо-западе Молдовы, в 230 км от Кишинёва, занимает площадь в 4073 гектар. Высота населенного пункта — 222 метра над уровнем моря.

В деревне работают: детский сад, средняя школа, дом культуры, мельница.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Гримэнкэуць проживает 4210 человек (2029 мужчин, 2181 женщина).

Этнический состав села:

Спортивные достижения 
Село известно как кузница боксёрских талантов. Заслуженный тренер Молдовы по боксу  подготовил в своём родном селе Гриманкауцы двух олимпийских бронзовых призёров: Виталий Грушак привез в 2000 году медаль из Сиднея, а Вячеслав Гожан — в 2008 году из Пекина.

Помимо этого, в селе родился румынский футболист  (1920—1979), игравший в знаменитых ФК «Барселона» и «Интер Милан».

Примечания 

Населённые пункты Бричанского района